Рединг има више значења:
 Рединг
 Рединг (Ајова)
 Рединг (Калифорнија)
 Рединг (Пенсилванија)